CID Entertainment é uma gravadora do Brasil. Essa empresa está associada com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

A CID é uma gravadora musical brasileira. Foi fundada em 1958 com a finalidade de prensar e fabricar LPs e K7s, após algum tempo se tornou também uma gravadora e passou a comercializar álbuns musicais a preços populares. Seu fundador é o imigrante alemão Hermann Zuckermann.

História 
A gravadora CID foi fundada em agosto de 1958 por Hermann Zuckermann, um imigrante alemão naturalizado brasileiro que veio morar no Brasil ao fugir da II Guerra e aqui exerceu diversas atividades até se tornar sócio da empresa "Emerson", fabricante de televisores e eletrodomésticos. Com o fim da sociedade, ele recebeu como parte do pagamento, uma pequena fábrica de LPs que estava desativada. E deu início as atividades da Companhia Industrial de Discos - CID.

No início, a CID somente fabricava e prensava LPs e compactos para gravadoras que não tinham suas próprias fábricas. A entrada dos filhos de Hermann na empresa deu novos rumos a CID e, em pouco tempo, ela se transformou também em uma gravadora, uma empresa dedicada a produção e lançamentos de artistas e álbuns musicais.

Em meados da década de 1960, deu início às primeiras produções musicais chanceladas pelo recém criado selo musical CID. Neste mesmo período, a empresa começou a prensar os famosos LPs e compactos infantis coloridas e transparentes da marca Carroussel e, já no final da década, deu início a contratação de artistas que passariam a formar seu cast.

Artistas do quilate de Emílio Santiago, Nana Caymmi, Moreira da Silva, Bezerra da Silva, Baiano e os Novos Caetanos e tantos outros começaram a gravar seus primeiros álbuns pela CID e se juntaram a estrelas da música internacional como Donna Summer, Barry White e Patrick Hernandez que a CID passou a distribuir no Brasil.

Nos anos 1980, a CID se consolidou como uma gravadora e assumiu a estratégia de popularizar o LP. Para isso criou os primeiros displays para vendas em supermercados e magazines de todo país a preços populares. Nesta época lançou várias coletâneas de sucessos internacionais em versões cover, todas a preços populares. Adquiriu em 1990 a licença para distribuição no Brasil de álbuns de artistas da dance music, como Ice MC, Stevie B, Real Life, Trinere, entre outros. Boa parte desses artistas foi para o catálogo da Spotlight Records entre 1992 e 1993.

O surgimento do CD no início dos anos 1990, gerou novas mudanças no mercado musical. Nessa época, a CID lançou seu tradicional acervo no novo suporte e passou a gravar álbuns de novos artistas. Se juntaram ao catálogo da empresa nomes como: Orquestra Tabajara, Quarteto em CY, Roberto Menescal, Miele, MPB-4, Silvio César, Claudia Telles, entre outros.

Com o fechamento de sua fábrica de LPs e K7s em meados dos anos 1990, a CID passou a se dedicar exclusivamente à produção e lançamento de CDs investindo em marketing e produção artística com o objetivo de aumentar e fortalecer o seu catálogo musical.
Com a chegada do século XXI, a forma de consumir música se modifica e a CID foi acompanhando todas essas mudanças. O acervo com mais de mil títulos da gravadora passou a ser distribuído por download e streaming através de diversos canais que não param de se multiplicar pela internet já que suportes como LPs e CDs praticamente ficaram no passado e foram substituídos por computadores, tablets, celulares, entre outros meios de baixar e ouvir música.

Hoje o acervo da Gravadora CID abrange diversos estilos musicais, nos últimos anos, a empresa vem se dedicando à música brasileira (cantada, instrumental, samba, forró, bossa nova). Os produtos infantis (que surgiram no início da empresa) e a linha de música instrumental variada (piano, sax, orquestra) também são muito representativos. Outros produtos expressivos da CID são as gravações dos Hinos dos clubes de futebol do Brasil. Produzidas nos anos 1970, essas gravações são as tradicionalmente ouvidas nos estádios e nas TVs durante os campeonatos oficiais.

Ligações externas
 Página oficial

 http://www.abpd.org.br/sobre_gravadora.asp?g=29
 http://www.jornalalef.com.br/10_09_08.htm
 http://www.abmi.com.br/website/associados.asp?id_secao=5‎

Gravadoras do Brasil
Membros da IFPI
Gravadoras fundadas em 1958